Cojocari este un nume de familie românesc, purtat de următoarele persoane notabile:

Andrei Cojocari (n. 1987), fotbalist din Republica Moldova
Gheorghe Cojocari (n. 1956), economist din Republica Moldova
Sergiu Cojocari (n. 1988), fotbalist din Republica Moldova

Vezi și 
 Cojocaru
 Cojuhari
 Listă de nume românești - litera C

Nume de familie românești